Franz Aigner (1892–1970) olimpiai ezüstérmes osztrák súlyemelő
 Franz Aigner (1967) osztrák válogatott labdarúgó, edző